Miejscowości w USA:
 Indiantown – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Martin
Gminy w USA:
 Indiantown (ang. Indiantown Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau